Брод може да се отнася за:

 брод, форма на релефа
 или за производно понятие.

България 
 Брод, село в област Хасково
 Бели брод, село в област Монтана
 Момин брод, бивше село, днес квартал на Лом
 Царев брод, село в област Шумен
 Лютиброд, село в област Враца

Босна и Херцеговина 
 Брод, град
 Брод, община

Косово 
 Брод, село в областта Гора, община Краковища
 Брод, село в община Щръбце

Северна Македония 
 Брод (Македонски Брод), град в Поречието
 Брод, село в община Новаци
 Бродец, село в община Гостивар
 Бродец, село в община Тетово
 Бродец, село в община Чучер
 Брод (Македонски Брод), община

Словакия 
 Кралов брод, село в окръг Галанта
 Красни брод, село в окръг Медзилаборце
 Черни брод, село в окръг Галанта

Сърбия 
 Брод, село в община Църна Трава

Хърватия 
 Брод на Сава, бивше име (до 1934 г.) на град Славонски брод
 Брод или Бродска крепост, крепост в Славонски брод

Чехия 
 Виши брод, град
 Железни брод, град
 Ухерски брод, град
 Хавличкув брод, град
 Чешки брод, град